Слу́цкая — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Слуцкая, Вера Климентьевна (Берта Брониславовна; 1874—1917) — русская революционерка.
 Слуцкая, Ирина Эдуардовна (род. 1979) — российская фигуристка.
 Слуцкая, Марина Владимировна (род. 1991) — белорусская дзюдоистка.
 княгиня Анастасия Слуцкая (XV—XVI века) — дочь Ивана Юрьевича, князя мстиславского, в замужестве — княгиня Слуцкая.
 княжна София Слуцкая (1585—1612) — последняя представительница княжеского рода Олельковичей-Слуцких, праправнучка предыдущей. Другое 
 Слуцкая брама.
 Слуцкая гимназия.
 Слуцкая епархия.
 Слуцкая конфедерация.
 Слуцкая летопись.
 Слуцкая Рождественская церковь.
 Слуцкая улица (Павловск).

 См. также 
 Слуцка
 Анастасия Слуцкая (фильм)